Catasaltense – abitanti di Catas Altas da Noruega
Catasaltense – abitanti di Catas Altas